David Ducourtioux (Limoges, 11 de abril, 1978) é um futebolista francês que atua como volante. Atualmente defende o Gazélec Ajaccio.

Ligações externas 
Perfil em Soccerway
Estatísticas de David Ducourtioux em LFP.fr 

Futebolistas da França
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do Stade de Reims
Futebolistas do Gazélec Football Club Ajaccio
Futebolistas do Toulouse Football Club